Tal-e Zard kan syfta på följande platser:

Iran 

 Tall-e Zard (kulle i Esfahan, lat 33,75, long 54,87), 
 Kūh-e Tall Zard (kulle), Yazd, 
 Tall-e Zard (kulle i Esfahan, lat 33,45, long 50,47), 

Robotskapade Iranförgreningar